Dippach kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Dippach, Luxemburg, ort i kommunen Dippach, 
 Dippach, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Capellen

Tyskland 

 Dippach, Thüringen, ortsteil i staden Werra-Suhl-Tal,